Жараракусу () — вид змей из семейства гадюковых, обитающий в Южной Америке.

Описание 

Это очень большая гадюка — общая длина достигает 1,6—2 м. Наблюдается половой диморфизм — самки крупнее самцов. Голова вытянутая, морда копьевидная. На каждой стороне головы восемь верхних губных щитков и одиннадцать нижних. Глаза небольшие с вертикальным щелевидным зрачком. Туловище стройное, мускулистое. На теле от 23 до 27 рядов остроконечных дорсальных чешуек. В верхней челюсти длинные убирающиеся ядовитые клыки.

Окраска имеет коричнево-жёлтые цвета с большими тёмными зигзагами по бокам, окаймлёнными сверху жёлтой полосой.

Образ жизни 
Населяет травянистые и кустарниковые заросли, разреженные леса, держится вблизи водоёмов. Активна ночью. Взрослые особи питаются мелкими млекопитающими и птицами, молодь — земноводными, червями и насекомыми.

Размножение 
Это яйцеживородящая змея. Самки рождают 16—20 детёнышей размером около 28 см, первая линька происходит на пятый день после рождения.

Ядовитость 
Яд довольно опасен для человека, он наносит ущерб сердечно-сосудистой системе, также может привести к слепоте. Смертельных случаев среди людей немного (летальность достигает 15—18 %), учитывая спокойный нрав и неагрессивный характер этой змеи. Яд также используется в медицине. При первом взятии получают 100—300 мг яда (в сухом виде). Рекордное количество яда, полученное от одной змеи, составляло 1 г.

Распространение 
Обитает в центральной и южной Бразилии, Парагвае, северной Аргентине (провинция Мисьонес) и юго-восточной Боливии.

Примечания

Литература 
 Lacerda, J.P. 1884. Leçons sur le venin des serpents du Brésil et sur la méthode de traitement des morsures venimeuses par le permanganate de potasse. Lombaerts & C. Rio de Janeiro. 194 pp. (Bothrops jararacussu, p. 8.)
 Ludwig Trutnau: Giftschlangen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1998. ISBN 3-8001-7371-9.
 Monzel, Markus 2008. Bissunfälle durch Lanzenottern — Gifte, Epidemiologie und Schlangenbiss-Management. Draco 8 (33): рр. 57-65
 Kwet, ; A. 2011. «Nitro-Salbe» gegen Giftschlangenbisse. Reptilia (Münster) 16 (90): рр. 3-7

Животные, описанные в 1884 году
Американские копьеголовые змеи
Эндемики Южной Америки